Vimeiro (Alcobaça), è una freguesia (parrocchia civile, a livello di comune, in Portogallo) della municipalità d'Alcobaça, nel distretto di Leiria, regione di Lisbona;
 Vimeiro (Lourinhã), è una freguesia della municipalità di Lourinhã, nel distretto di Lisbona, regione di Lisbona.